Ідіобласти в біології — відокремлені клітини рослин, що відрізняються від оточуючих клітин.
 Ідіобласти в геології.